Kupid može značiti:

 Kupid, bog erotične ljubavi u Rimskoj mitologiji
 Kupid (mjesec), Uranov satelit